Johannes Ringel ist der Name folgender Personen:

* Johannes Ringel (Bankmanager) (* 1941), deutscher Bankmanager
 Johannes Ringel (Architekt) (* 1957), deutscher Architekt und Hochschullehrer